Вольвач:
 Вольвач Іван Мойсейович — підполковник РККА, підполковник ВС КОНР.
 Вольвач Марія Степанівна — українська поетеса.
 Вольвач Павло Іванович — український письменник (поет, прозаїк).

Українські прізвища